Les dades més destacades de la temporada 1935-1936 del Futbol Club Barcelona són les següents:

Plantilla 
Fonts:

Classificació

Resultats

Referències 

Temporades del FC Barcelona
Competicions esportives del 1935 a Catalunya
Competicions esportives del 1936 a Catalunya